Didymeles är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Didymeles ingår i familjen Didymelaceae. 

Didymeles är enda släktet i familjen Didymelaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Buxbomsordningen
Didymeles